Pagonis est un patronyme porté notamment par :

 Anastasia Pagonis (2004-), nageuse handisport américaine ;
  (1985-), footballeur grec ;
 Nenad Pagonis (1987-), kickboxer Muay-thaï poids lourds-poids lourds-légers greco-serbe ;
 Pidgeon Pagonis (1986-), militant pour les droits LGBT américain ;
  (1941-), général américain.